Przykrzec lub Przykiec – przysiółek w Jordanowie
 Przykrzec lub Przykiec – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Przykrzec – szczyt w Sudetach